Acylophorus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Alexander von Nordmann 1837. Acylophorus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Acylophorus